Ranzen als eine der Gaunersprache entstammende Bezeichnung steht für:

 eine Lastentasche für den Rücken, siehe Tornister, Schulranzen oder Rucksack, veraltet auch Felleisen
 einen „dicken Bauch“ oder nur „Bauch“ (hauptsächlich im alemannischen Sprachraum verbreitet), Stammfettsucht 
 einen breiten verzierten Gürtel insbesondere mit Federkiel-Bestickung in einigen Volkstrachten, z. B.: Zinnstiftranzen

Ranzen steht in der Jägersprache für:
 „sich paaren“, „sich begatten“, als Substantiv Ranz für die Paarungszeit insbesondere bei Säugetieren, auch Brunft

Ranzen steht des Weiteren für:
 Ranzen (Gemeinde Münzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ranzen (Berg), einen 1002 Meter hohen Berg in den Allgäuer Alpen bei Vils

Siehe auch: 
 Ranz
 Ranzig